Zmagania kobiet w wadze do 49 kg zostały rozegrane podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w dniu 24 lipca 2021 roku  w hali Makuhari Messe.

Terminarz

Wyniki

Repasaże

Końcowa klasyfikacja

Bibliografia 
 
 
 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020